

Persone
Alain-Fournier – scrittore francese
Amédée Fournier – ciclista su strada e pistard francese
Claude Fournier – rivoluzionario francese
Eduardo Fournier – ex calciatore cileno
Evan Fournier – cestista francese
Francine Fournier – ex wrestler statunitense
Frank Fournier – fotografo francese
Hubert Fournier – allenatore di calcio ed ex calciatore francese
Jean-Louis Fournier – scrittore, saggista e regista francese
Jean-Luc Fournier – ex sciatore alpino svizzero
Laurent Fournier – allenatore di calcio ed ex calciatore francese
Paul Fournier – giurista e storico francese
Pierre Fournier – violoncellista francese
Pierre Fournier – giornalista ed ecologista francese
Pierre-Simon Fournier – incisore, tipografo e fonditore di caratteri francese
René Fournier – ex ciclista su strada francese
Sébastien Fournier – allenatore di calcio ed ex calciatore svizzero

Altro
Fournier – cratere sulla superficie di Marte
Gangrena di Fournier – malattia infettiva batterica